KOI est un sigle, qui peut signifier :
 .

KOI ou koi est un code, qui peut représenter :
 Kirkwall, selon la liste des codes AITA des aéroports/K ;
 le komi-permiak (langue ouralienne), selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Koi ou Koï peut faire référence à :
 Koï, signifiant carpe en japonais, parfois utilisé en Europe pour décrire ce que Chinois et japonais nomment carpe de brocart (, Cyprinus carpio carpio), un poisson ornemental originaire de Chine et très développé, en Chine, Corée, Japon et Vietnam ;
 , un prénom japonais féminin.

Code